

Astronomia
 251 Sophia – asteroide della fascia principale

Filosofia e religione
 Sophia – personificazione religiosa della sapienza, traslitterazione del termine greco σοφία (sofìa), col significato di possesso teorico di approfondita scienza e capacità morale di saggezza (φρόνησις, phronesis)

Geografia
 Sophia – comune degli Stati Uniti d'America in Virginia Occidentale

Musica
 Sophia – gruppo musicale martial industrial svedese
 Sophia – gruppo musicale indie rock britannico
 Sophia – gruppo musicale alternative rock cileno
 SOPHIA – gruppo musicale rock giapponese
 Sophia – EP dei The Crüxshadows del 2006
 Sophia – singolo di Nerina Pallot del 2006, dall'album Fires
 Sophia – singolo degli Psychoful del 2013
 Sophia – EP di Sophia Abrahão del 2014

Onomastica
 Sophia – forma greca, inglese e tedesca del nome proprio di persona italiano femminile Sofia

Altro
 Sophia – nome del logo di Uncyclopedia
 Sophia – androide

Pagine correlate
 Sofia
 Sophie